Об'єкти NGC
Телець (сузір'я)
Галактики